Committee Against Torture bezeichnet;

 den UN-Ausschuss gegen Folter
 das Public Committee Against Torture in Israel